MacEachern ist der Familienname folgender Personen:
 David MacEachern (* 1967), kanadischer Bobsportler
 Jared MacEachern (* 1980), US-amerikanischer Musiker
 Patrick J. MacEachern, kanadischer Schauspieler
 Mackenzie MacEachern (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler